Vrla steht für:
 Vrla (Fluss), serbischer Nebenfluss der Südlichen Morava, mündet in Vladičin Han in diese

VRLA steht für:
 Valve-regulated lead-acid battery (dt. „ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie“), siehe VRLA-Akkumulator

Abkürzung